Perieges är ett släkte av skalbaggar. Perieges ingår i familjen Cryptolaryngidae. 

Perieges är enda släktet i familjen Cryptolaryngidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Perieges